Филиатра́ () — малый город в Греции. Расположен на высоте 62 метра над уровнем моря, в 2 километрах к востоку от побережья Ионического моря на юго-западной оконечности Пелопоннеса, в 210 километрах к юго-западу от Афин, в 48 километрах к северо-западу от Каламаты и в 41 километре к северо-западу от аэропорта . Входит в общину (дим) Трифилию в периферийной единице Месинии в периферии Пелопоннес. Население 5969 жителей по переписи 2011 года. Третий город по величине в Месинии после Каламаты и Месини.

 проходит по южной и западной окраине города. Находится севернее Гаргальяни, южнее Капарисии.

Портом для Филиатры служит деревня Лименарион, которая находится в 1,5 километра к западу. В прошлом портами служили  и Агрилос.

Небесным покровителем города является Святой Харалампий, день памяти которого отмечается . На въезде в город установлена копия Эйфелевой башни высотой 26 метров.

История 
На месте деревни Айия-Кириаки был древний город . Филиатра существует с XVI века. Название происходит от  «колодец». Город процветал в XIX веке. В 1871 году на центральной площади построен фонтан, заказанный во Флоренции. В тот же период на мэрии установлены часы из Милана. Филиатра была разрушена землетрясением 15 августа 1886 года.

В районе Филиатры сохранились средневековые и византийские памятники, в том числе монастырь Айос-Христофорос, монастырь Эвангелистриас, церковь Панайя-тис-Влахернас, церковь Айос-Дионисиос-Моренас, церковь Аналипси (Вознесения Господня).

В 1912 году создано сообщество Филиатра.

Сообщество Филиатра 
В общинное сообщество Филиатра входят 12 населённых пунктов. Население 6791 житель по переписи 2011 года. Площадь 52,939 квадратного километра.

Население

Уроженцы 
 Николаос Либеропулос (род. 1975) — греческий футболист, нападающий клуба АЕК (Афины) и сборной Греции.
 Теодорос Бабаяннис (1905—1988) — греческий дирижёр и музыкальный педагог.

Примечания 

Города Греции
Пелопоннес